Антигон (Antigonos; Antigone, Antigona; гръцки: Αντίγονος Γονατᾶς) може да се отнася за:

 Антигон I Монофталм (382-301 пр.н.е.), диадох, цар на Древна Македония
 Антигон II Гонат (319–239 пр.н.е), цар на Древна Македония (283-239 пр.н.е.)
 Антигон III Досон 263–221 пр.н.е), цар на Древна Македония (227-221 пр.н.е.)
 Антигон II Хасмоней († 37 пр.н.е.), династия Хасмонеи, цар на Палестина (40-37 пр.н.е.)

 Антигон (син на Калас), македонски хетайри и атлет

 Антигон Сохейски (? – 264 пр.н.е.), еврейски законодател
 Антигон Каристки (писател), писател и философ 3 век пр.н.е.
 Антигон Каристки (поет), поет 1 век пр.н.е.
 Antigonus (пеперуда), от род Hesperiidae